Władcy Austro-Węgier – to potoczne i niepoprawne określenie okresu rządów w latach 1867–1918 dwóch monarchów z domu habsbursko-lotaryńskiego: cesarzy Austrii i królów Węgier Franciszka Józefa I oraz jego następcy Karola I.

W 1867 jednolite i centralistyczne Cesarstwo Austrii, w wyniku ugody z Królestwem Węgier, przekształciło się w federacyjne, dualistyczne Austro-Węgry, a Franciszek Józef I koronował się na króla Węgier. Nie spowodowało to jednak powstania nowego tytułu lub stanowiska – głową państwa dualistycznej monarchii był zawsze zarówno cesarz Austrii jak i król Węgier. Zatem określenie władcy Austro-Węgier jest tak samo błędne, jak nagminnie stosowane Cesarstwo Austro-Węgier.

Austro-Węgry